Brinklow est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

Henry Brinklow (), polémiste anglais

Toponymes

Brinklow, communauté du comté de Montgomery dans le Maryland

Brinklow, village du Warwickshire
 Brinklow, secteur de la paroisse civile de Kents Hill, Monkston and Brinklow dans le Buckinghamshire

Voir aussi